Риджуей може да се отнася за няколко града в Съединените щати:
 Риджуей (Илинойс)
 Риджуей (Колорадо)
 Риджуей (Пенсилвания)